Fortuna liga 2019/20 (Slowakije)
 Fortuna liga 2019/20 (Tsjechië)